La Ronde (Charente-Maritime), localidade na França
A Ronda (1950), filme com Simone Signoret (original: La Ronde)
A Ronda do Amor, filme com Jane Fonda (original: La Ronde)

Desambiguação